Monmouth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Monmouth Township (Illinois)
 Monmouth Township (Iowa)
 Monmouth Township (Kansas)